Национальный чемпионат I 1964 () — 62-й сезон чемпионата Венгрии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Венгрии на rsssf.com

1964
Венгрия
Спорт в Венгрии в 1964 году